Калат:
 Калат - місто в Афганістані.
 Калат - місто в Ірані.
 Калат - місто в Пакистані.
 Калат - округ у складі пакистанської провінції Белуджистан.
 Калат - історична держава на території сучасного Пакистану.